Logenhaus steht für folgende Gebäude in Deutschland:

 Logenhaus Altenburg
 Berlin
 Logenhaus (Emser Straße, Berlin)
 Logenhaus Peter-Lenné-Straße, Berlin
 Logenhaus Heerstraße, Berlin
 Bremer Logenhaus
 Logenhaus Ostraallee in Dresden, siehe Zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute #Geschichte
 Logenhaus Gotha
 Logenhaus Halle in Halle (Saale)
 Logenhaus Zu den fünf Türmen am Salzquell in Halle (Saale)
 Hamburg
 Logenhaus der Johannislogen in Hamburg
 Logenhaus der Vereinigten fünf Hamburgischen Logen in Hamburg
 Hannover
 Logenhaus Herrenstraße, Logenhaus in Hannover-Mitte
 Logenhaus Lemförder Straße, Logengebäude in Hannover-Südstadt
 Willy Täger Haus, Logenhaus in Hannover-Südstadt-Bult
 Logenhaus an der Bismarckstraße (Karlsruhe)
 Logenhaus (Lübeck)
 Logenhaus in Mannheim, siehe Carl zur Eintracht #Logenhaus
 Logenhaus Meiningen
 Logenhaus in Pforzheim, siehe Villa Becker
 Logenhaus in Stralsund, siehe Bielkenhagen 5 (Stralsund)

Logenhaus steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 George Washington Masonic National Memorial
 Grand Lodge and Library of the Ancient Free and Accepted Masons
 House of the Temple
 Masonic Temple (Chicago)
 Dayton Masonic Center
 Masonic Temple (Detroit)
 Masonic Temple (Fairbanks)
 Freimaurertempel von Philadelphia
 Fredericksburg Masonic Cemetery, in Fredericksburg, im US-Bundesstaat Virginia

siehe auch
 Freimaurertempel (Alexandria)
 Algeria Shrine Temple
 Arrow Kilwinning Lodge
 Freimaurertempel (Barrhead)
 Freimaurertempel von Ceres
 Freemasons’ Hall (London)
 Masonic Temple (Monrovia)
 Freimaurer-Tempel von Santa Cruz de Tenerife